Hürzeler ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Hürzeler (* 1965), Schweizer Politiker (SVP)
 Erich Hürzeler (* 1968), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Fabian Hürzeler (* 1993), deutsch-schweizerischer Fußballspieler und -trainer
 Johannes Hürzeler (1908–1995), Schweizer Paläontologe
 Max Hürzeler (* 1954), Schweizer Radsportler, Buchautor und Unternehmer
 Roland Hürzeler (1945–2023), Schweizer Kunstturner
 Samuel Hürzeler (* 1984), Schweizer Triathlet
 Ursula Hürzeler (* 1950), Schweizer Radio- und Fernsehjournalistin
 Vroni Werthmüller (verheiratete Hürzeler; * 1959), Schweizer Sprinterin